Він Санто (, «святе вино») — італійські десертні вина. Традиційні в Тоскані ці вина часто роблять із білих сортів винограду, таких як Треббіано та Мальвазія, хоча Санджовезе може бути використаний для виробництва рожевого вина, відомого як «Occhio di Pernice» або «око куріпки». Вина також можна охарактеризувати як солом’яні вина, оскільки їх часто виробляють шляхом сушіння свіжозібраного винограду на солом’яних матах у теплому та добре провітрюваному приміщенні будинку (однак кілька виробників сушать виноград, підвішуючи на стійках у приміщенні.) Хоча технічно десертне вино, Vin Santo може змінюватись за рівнем солодкості від сухості (як Fino Sherry) до надзвичайно солодкого. Незважаючи на те, що це вино походить з Тоскани, приклади Vin Santo можна знайти по всій Італії, і це дозволений стиль вина для декількох  (DOC) та Indicazione geografica tipica (IGT).

Походження назви 

Хоча стиль виготовлення вина з висушеного винограду існує майже стільки ж часу, скільки вироблялося вино, існує багато теорій про те, як конкретна назва Він Санто або «святе вино» стала асоціюватися з цим стилем вина в Італії. Найбільш вірогідним походженням було історичне використання вина під час католицької меси, де часто віддавали перевагу солодкому вину. Одне з найперших згадувань про вино «він санто» походить з журналів продажів епохи Відродження флорентійських торговців вином, які широко продавали міцне, солодке вино в Римі та деінде. Коли грецький острів Санторіні потрапив під владу Османської імперії, правлячі турки заохочували виробництво на острові солодкого десертного вина, виготовленого із висушеного винограду. Протягом наступних кількох століть це вино стало відомим як Vin Santo і широко експортувалося до Росії, де воно стало головним вином під час відправлення меси для Російської православної церкви.

Інша заява полягає в тому, що коли островом Санторіні правила Венеція, на відправлених з острова пакунках було поставлено ярлик «Санто» для позначення їх походження, тоді як їх вміст — «Він»; таким чином народився термін «Вінсанто».

Інші, ймовірно апокрифічні, історії про походження назви пов’язують його найменування з роботою монаха XIV століття з провінції Сієна, який використовував залишки вина від Меси для лікування хворих. Чудодійне зцілення стало пов’язане із санто або «святим» вином, і нібито народилося ім’я «Він Санто». Ще одна історія XV століття стосується Джона Бессаріона, патріарха грецької Східної православної церкви. За легендою, на Вселенському соборі у Флоренції 1439 року подавали місцеве флорентійське вино під назвою Він Претто («чисте вино»). Спробувавши вино, Бессаріон, як кажуть, йому сподобалось і зазначив, що воно було схоже на Ксантос, натякаючи на знамените солом'яне вино Фракії (хоча деякі джерела стверджують, що він описував вино як ксанто або «жовте»). Місцеві жителі Флоренції вважали, що чули, як патріарх описував вино як Санто, і відповідно почали рекламувати вино як «святе вино». Ще однією часто цитованою теорією асоціації назв є традиція починати бродіння навколо Дня всіх святих і розливати вино під час Великоднього тижня.

Методи виробництва 

Після збирання винограду, призначеного для Він Санто, у вересні або жовтні його розкладають на солом’яних килимах, часто під кроквами або сходами. Воно містяться в теплих, добре провітрюваних приміщеннях, що дозволяє випаровуватися вологі у винограді. Цей процес висушування дозволяє цукру у винограді бути більш концентрованим. Чим довше винограду дають висохнути і висушити, тим вищий рівень залишкового цукру буде у вині. Залежно від бажаного вина, виноград може бути подрібнений і процес бродіння розпочати через кілька тижнів або не пізніше кінця березня. Виробники можуть використовувати стартову культуру дріжджів, відому як мадре, яка включає невелику кількість готового Vin Santo з виробництва попередніх років. Вважається, що це старіше вино може допомогти швидше запустити процес бродіння, а також додасть вину складності.

Після ферментації виноград витримують у невеликих дубових бочках. У багатьох регіонах DOC вина повинні витримуватись принаймні 3 роки, хоча нерідкі випадки, коли виробники витримують свої вина від 5 до 10 років. Традиційно бочки виготовляли з каштана замість дуба, що вносило велику кількість деревних дубильних речовин і було дуже пористим, що сприяло надмірному випаровуванню в бочці. За цим самим традиційним стилем виноробства у бочці виникало велике занепад чи повітряний простір, і відбувалося окислення. Це надало вину характерного бурштину, а також аромати та риси, які можна охарактеризувати як вина. Ближче до кінця 20 століття більше виробників почали переходити на дубові бочки, зберігаючи традицію не доливати в бочки. Частка цієї бочки () все ще виробляє певний рівень окислення, хоча і не такий серйозний, як це було в історії. Сучасна техніка виноробства також вимагає більшого контролю температури та збереження вина у приміщеннях з постійною температурою, яка сприяє збільшенню свіжих смаків у вині та меншій кількості несправностей.

Деякі виробники все ще використовуватимуть недубові бочки, такі як каштан, ялівець та вишневе дерево, і навіть можуть поєднувати партії Vin Santo, витримані в різних бочках з дерева. Це може надати винам більше складності, приблизно так само, як виробники оцту в регіоні Емілія-Романья використовують різні породи деревини, щоб додати оцту складності. Якщо повернути назад, якщо їх вина занадто окислюються або розвиваються не так, як бажає виробник, деякі Vin Santo можуть навмисно перетворитись на оцет, який є дуже бажаним на кулінарному ринку.

Винні стилі 

Стилі, колір, солодкість та якість Vin Santo можуть сильно варіюватися залежно від сортів винограду та методів виробництва, використовуваних для виготовлення вина. Хоча білий виноград, такий як Треббіано та Мальвазія в Тоскані, є найбільш широко використовуваними, червоні сорти винограду (наприклад, Санджовезе) можуть бути використані для виробництва вина в стилі рожевого вина. Коли використовуються сорти червоного винограду, вино часто позначається як Occhio di Pernice, яке має власну класифікацію DOC у кількох регіонах Італії. Вина можна зробити на будь-який рівень рівня солодкості — від сухого, майже як фіно-шеррі, до надзвичайно солодких і нарівні з ботритизованими винами Франції та Німеччини. Вина можна навіть збагатити виноградним спиртом, доданим під час бродіння, як портвейн. Ці укріплені приклади зазвичай позначаються як Vin Santo Liquoroso.

Колір вина Vin Santo може варіюватися від блідого до темно-бурштинового і навіть неоново-оранжевого. Аромати, типові для Він Санто, часто включають горіхові або родзинки з медовими та кремовими властивостями. В Італії його традиційно подають з біскотті, яке можна замочити у вині .

Винні регіони 
Більшу частину 20 століття Vin Santo часто продавали як столові вина через труднощі італійської винної влади при класифікації багатьох різних стилів вина. Сьогодні більшість найбільших італійських виноробних регіонів мають власні DOC для певних вин Vin Santo, вироблених у цих районах. Хоча цей стиль традиційно асоціюється з Тосканою, приклади можна знайти на міжнародному винному ринку з усієї Італії. У регіоні Трентіно висушене солом’яне вино, виготовлене з винограду Нозіола, в народі позначається як Vino Santo. Помітна різниця між прикладами Трентино та Тоскани полягає в тому, що вина Трентино, як правило, менш окислюються через те, що вина регулярно «доливають», щоб запобігти великому занепаду.

Тосканські DOC 

Bianco dell'empolese   в Тоскані, розташоване поблизу міста Емполі вздовж річки Арно. Вино повинно мати мінімальний вміст алкоголю 11% і складати щонайменше 80% треббіано, а решта 20% - місцеві сорти білого винограду. Вино повинно витримати принаймні 3 роки, перш ніж воно може вийти на ринок. 
Bianco Pisano di San Torpe DOC в Тоскані, розташоване в долинах провінції Піза. Вино повинно мати мінімальний вміст алкоголю 16% і складати щонайменше 75% треббіано з іншими місцевими червоними та білими сортами винограду, яким дозволено заливати решту 25%. Вино повинно витримуватися в деревних бочках щонайменше 4 роки перед випуском. 
DOC Bianco della Valdinievole в Тоскані, що знаходиться поблизу сіл Монтекатіні та Пешія. Вино повинно мати мінімальний вміст алкоголю не менше 17% і складати щонайменше 70% треббіано. Мальвазія, Canaiolo bianco та Vermentino можуть становити до 25% з іншими місцевими сортами білого винограду, яким дозволено заповнювати решту 5%. Вина повинні витримуватися мінімум 3 роки у деревних бочках перед випуском. 
Кортона DOC в Тоскані, розташована навколо міста Кортона поблизу кордону з Умбрією. У цьому регіоні DOC дозволені як звичайні стилі Він-Санто, так і Очіо-ді-Перніце. Вина повинні мати мінімальний рівень алкоголю 11%, а звичайний Vin Santo, що складається щонайменше з 85% Sangiovese, з іншими місцевими сортами винограду дозволено заповнювати решту 15%. Вино повинно бути витримане не менше 3 років перед випуском, а вина, витримані не менше 4 років, повинні мати на собі різерву. Для Occhio di Pernice вино повинно складатися щонайменше із 80% суміші санджовезе та мальвазії з іншими місцевими сортами винограду, дозволеними для заповнення решти 20%. Вимоги до витримки цього стилю вина в Cortona DOC є однією з найдовших для будь-якого стилю Vin Santo з необхідними 8-річним витримкою, необхідною для випуску вина на ринок. 
Monteregio di Massa Marittima DOC в Тоскані, розташованому на північному заході регіону, це один з найбільш відомих у Тоскані районів для Він Санто. Тут дозволено кілька стилів Vin Santo, включаючи Occhio di Pernice та Amabile з мінімальним рівнем алкоголю 11%. Для звичайного та *Amabile Vin Santo вино повинно складатися щонайменше з 70% Trebbiano та Malvasia bianco з іншими місцевими сортами білого винограду, дозволеними для заповнення решти 30%. Вино повинно бути витримане принаймні 3 роки до випуску, при цьому вина, витримані мінімум 4 роки, мають бути позначені як Riserva. Для Occhio di Pernice вино має складати 50–70% санджовезе, 10–50% мальвазії нера та не більше 30% інших місцевих сортів червоного винограду, у яких не дозволено жодних сортів білого винограду. Вино повинно витримати принаймні 3 роки до випуску. 
Монтескудайо DOC в Тоскані, розташованому навколо міста Вольтерра. Вина повинні мати мінімальний рівень алкоголю не менше 17% і складатися з 70–85% треббіано, 15–30% суміші мальвазії та верментіно з максимум 10% для інших місцевих сортів білого винограду. 
DOC Pomino в Тоскані, розташованому навколо комуни Руфіна. І червоний, і білий стилі Vin Santo виробляються з різними рівнями солодкості, від Secco (сухий), Amabile (трохи солодкий) до Dolce (дуже солодкий) з мінімальним рівнем алкоголю 15,5%. Білі стилі виготовляються із суміші Шардоне та Піно на 60-80%, до 30% Треббіано та до 15% інших місцевих сортів білого винограду. Червоні можуть складатися з 60–75% санджовезе, 15–25% суміші канайоло, каберне совіньйон та Каберне Фран, 10–25% мерло та до 15% інших місцевих сортів червоного винограду. І червоний, і білий стилі Vin Santo повинні витримати мінімум 3 роки в деревині перед випуском. 
DOC Сан-Джиміньяно в Тоскані, межа цього DOC перекривається з межами для вина DOCG Vernaccia di San Gimignano. Як звичайний білий Vin Santo, так і Occhio di Pernice дозволяється з мінімальним рівнем алкоголю не менше 11,5%. Звичайний Vin Santo повинен складатися щонайменше з 50% мальвазії, 30% треббіано, до 20% вернача та до 10% інших місцевих сортів винограду. Occhio di Pernice повинен складатися з 70–100% санджовезе з іншими місцевими сортами червоного винограду, яким дозволено заповнити решту 30%. Обидва стилі повинні бути витримані щонайменше 3 роки до випуску. 
DOC Sant'Ántimo в Тоскані, межа цього DOC перекривається з межами вина DOCG Brunello di Montalcino. Дозволено використовувати як білий, так і стиль Оккіо-ді-Перніце з мінімальним рівнем алкоголю 11,5%. Для білих стилів суміш Треббіано та Мальвазії біанко повинна складати щонайменше 70% вина з іншими місцевими сортами білого винограду, дозволеними для заповнення решти 30%. Стилі Occhio di Pernice виготовляються з 50–70% санджовезе, 30–50% мальвазії нери та до 20% інших місцевих сортів червоного винограду. Обидва стилі вин повинні витримуватися не менше 3 років, а вина, які витримали не менше 4 років, мають право маркувати як Riserva. 
DOC Валь-д'Арбія в Тоскані, цей DOC включає частину зони К'янті, яка простягається до провінції Сієна. Вино повинно мати мінімальний рівень алкоголю 17% і витримувати не менше 3 років у деревині. Вино складається з 75–85% треббіано, 15-25% мальвазії та до 15% інших місцевих сортів білого винограду. 
Він Санто ді Монтепульчано DOC в Тоскані, як і DOC Sant'Ántimo, межі цього DOC перекриваються з межами Брунелло ді Монтальчіно, але з різними обмеженнями у виробництві вина. Білий Vin Santo повинен складатись із суміші щонайменше 70% Гречетто, Треббіано та Мальвазії з іншими місцевими сортами білого винограду, дозволеними для заповнення решти 30%. Потім вино витримується мінімум 3 роки, причому віком не менше чотирьох років дозволяється позначати його як Reserva. Occhio di Pernice складається щонайменше на 50% із санджовезе з іншими місцевими сортами винограду, яким дозволено заповнювати решту суміші. Вино витримується мінімум 8 років до випуску.

К'янті DOC 

Є два основних регіони DOC, які охоплюють виробництво Він Санто в зоні К'янті. DOC Vin Santo del Chianti перекривається з усією зоною К'янті і включає майже всі стилі та рівень солодкості Vin Santo, вироблені в Тоскані. Більша частина Vin Santo, яка продається на міжнародному винному ринку, виробляється під цим позначенням DOC. Як і у випадку з червоним вином К'янті, деяким селам дозволено додавати свої назви на винну етикетку як субзони. Ці підзони - Руфіна, Монтальбано, Коллі-Фіорентіні, Коллін-Пізані, Коллі-Аретіні, Коллі-Сенезі та Монтеспертолі. White Vin Santo повинен мати мінімум 16% алкоголю і складатись як мінімум із 70% суміші Треббіано та Мальвазії з іншими місцевими сортами білого винограду, дозволених складати решту 30%. Стиль Occhio di Pernice повинен мати мінімальний рівень алкоголю 17% і складається з 50-100% Sangiovese з іншими місцевими білими або червоними сортами винограду, дозволеним складати до 50% від залишку. Вина повинні витримуватися мінімум за 3 роки до випуску, а вина, витримані принаймні 4 роки, можуть бути позначені як стилі Різерва. 

Colli dell'Etruria Centrale DOC знаходиться в географічних межах зон Chiant. Цей DOC є «загальноприйнятим» позначенням для альтернативних стилів вин, які в іншому випадку не відповідають вимогам вина вино тавола. Існує три різні стилі Vin Santo, які можна виробляти під маркою Colli dell'Etruria Centrale DOC - Occhio di Pernice, Abboccato та Amabile (також відомий як Secco). Перший стиль, Occhio di Pernice, - це блідо-рожеве вино, виготовлене щонайменше з 50% санджовезе із сумішшю місцевих червоних та білих сортів винограду, дозволених заповнити решту 50%. Вино повинно мати мінімальний рівень алкоголю не менше 10,5% і витримувати принаймні 3 роки до випуску. Стилі Amabile та Abboccato пов’язані зі своїм рівнем солодкості, при цьому Abbocato позначає злегка солодкий (або «не сухий») стиль, а Amabile позначає вино, яке солодше, але не настільки солодке, як щось, що було б позначено як Dolce. Ці вина повинні мати мінімальний рівень алкоголю 15% і витримувати принаймні 3 роки до випуску. Якщо Vin Santo витриманий 4 роки, він може бути позначений як вино Riserva. Вина Amabile та Abboccato повинні складатися щонайменше із 70% суміші Треббіано та Мальвазії з місцевими сортами винограду, дозволеними для заповнення решти 30%.

Пов’язані DOC 

Offida DOC в Марке, включає 19 комун в регіоні, але лише 2 дозволено виробляти Vin Santo. Вино повинно мати мінімальний вміст алкоголю 12% і витримувати принаймні 3 з половиною роки до випуску. Вино повинно складатися щонайменше з 85% Passerina, а решта 15% - з місцевих сортів білого винограду. 
Drentino DOC - це велика DOC, що охоплює всю провінцію Трентино. Підзона Vino Santo (не плутати з вином Vin Santo) охоплює область Валле-дей-Лагі, використовуючи 100% виноград Nosiola, висушуваний на повітрі протягом 6 місяців, коли вони потрапляють під вплив благородної гнилі. Вініфікація займає до 3 років, щоб досягти 12-13% abv. Більшість виробників витримують вино протягом 7-10 років, але мінімальне - 3 роки. Vino Santo - одне з найпрестижніших десертних вин в Італії.

Примітки

Посилання 

Десертні вина